Министерство окружающей среды Исландии отвечает за широкий спектр мер, направленных на защиту природы в Исландии, таких как планирование, охрана, контроль над загрязнением, пожарная охрана, метеорология и картография.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Исландии
Исландия